Sucher steht für:
 Sucher, eine Vorrichtung bei optischen Geräten
 ein Bestandteil von Stanzwerkzeugen, siehe Zangenvorschub#Zwischenlüften

Sucher ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Sucher (* 1979), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Arnold Sucher (1898–1983), österreichischer Politiker
 Curt Bernd Sucher (* 1949), deutscher Theaterwissenschaftler
 George Sucher (* 1969), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler
 Joseph Sucher (1843–1908), österreichischer Komponist und Dirigent
 Manuel Sucher (1913–1971), argentinischer Tangopianist und -komponist
 Rosa Sucher (1849–1927), deutsche Opernsängerin

Siehe auch:
 Suchmaschine